Sal est le nom porté par :

 le sal, un arbre originaire d'Asie du Sud-Est ;
 un fleuve de Russie, affluent du Don par la rive gauche ;
 le Sal, ou rivière du Bono, un cours d'eau du Morbihan ;
 Sal, une île du Cap-Vert, et la seule municipalité qui s'y trouve ;
 Sal signifie également « sel » en portugais et en espagnol ;
 Sal, un film de James Franco consacré à Sal Mineo. 

 La Sal est un district de l'Utah

Sigle

SAL peut faire référence à :
 San Salvador, selon la liste des codes AITA des aéroports/S,
 Suid-Afrikaanse Lugdiens, nom afrikaans de South African Airways (SAA)
 scaphandrier autonome léger, une spécialité dans la formation du pompier en France,
 Société Astronomique de Liège, une ASBL liégeoise de promotion de l'astronomie grand public,
Signalisation Automatique Lumineuse et sonore, équipant la majorité des passages à niveau du Réseau ferré national français,
et aussi :
 South Atlantic League, une ligue mineure de baseball du Sud est des États Unis, où évoluent par exemple les Grasshopers de Greensboro,